Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 2005 – trzydzieste siódme mistrzostwa świata U-19 w rugby union mężczyzn zorganizowane przez IRB, które odbyły się w Republice Południowej Afryki w dniach od 1 do 18 kwietnia 2005 roku.

W zawodach triumfowali gospodarze w finale 20-15 pokonując obrońców tytułu, Nowozelandczyków. Zwycięzcy dywizji B – Samoańczycy – zyskali awans, zastępując w następnych rozgrywkach elity najsłabszych Gruzinów.

Informacje ogólne 
Mistrzostwa zostały zorganizowane w ciągu pięciu meczowych dni pomiędzy 1 a 18 kwietnia 2005 roku na pięciu obiektach zlokalizowanych w Durbanie i Pietermaritzburgu – w trzech placówkach oświatowych (Durban High School, Glenwood High School i University of KwaZulu-Natal), a także na Woodburn Stadium oraz w kompleksie ABSA Stadium/Kings Park.

Zawody zostały przeprowadzone według zmodyfikowanych pod kątem juniorów przepisów, a nad ich przebiegiem czuwało dwunastu głównych arbitrów.

Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na dwie dwunastozespołowe dywizje i rozstawione w nich na cztery trzyzespołowe grupy według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach oraz w regionalnych eliminacjach. Rywalizowały one następnie w ciągu trzech pierwszych meczowych dni z drużynami z innej grupy (grupa A z D, B z C). Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym. Po zakończeniu pierwszej fazy ustalany był ranking przed dwumeczową fazą play-off – pierwsze cztery zespoły walczyły o mistrzostwo, kolejne cztery o miejsce piąte, zaś pozostałe o miejsce dziewiąte.

Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej ilości punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych punktów;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W przypadku remisu w fazie pucharowej nie odbywała się dogrywka, zwycięzca wyłaniany był zaś na podstawie większej ilości przyłożeń w tym meczu, przyłożeń zakończonych podwyższeniem, a ostatecznie w wyniku karnych kopów. Wyjątkiem był mecz finałowy, w którym w przypadku niewyłonienia zwycięzcy według kryteriów przyłożeń, nie rozgrywano konkursu kopów, lecz ogłaszano wspólny triumf obu zespołów.

Trofeum przyznawane zwycięzcy turnieju jest autorstwa byłego walijskiego rugbysty, Richarda Willsa.

Badania antydopingowe przeprowadzone podczas zawodów nie dały żadnego wyniku pozytywnego.

Dywizja A

Grupy

Tabela

Mecze fazy grupowej

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Dywizja B

Grupy

Tabela

Mecze fazy grupowej

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów w rugby union
2005 w rugby union
Sport w Południowej Afryce
2005 w Południowej Afryce